18 de Julio ist der Name folgender Orte:

 18 de Julio (Rocha), Ort im Departamento Rocha, Uruguay
 18 de Julio (San José), Ort im Departamento San José, Uruguay